En los teatros romanos, la versura eran los accesos laterales hacia la orchestra que daban acceso al proscenio desde la cavea.

Véase también 
 Teatro romano
 Auditorio

Referencias

Teatros romanos
Anfiteatros romanos
Circos romanos
Tipos de edificios y espacios arquitectónicos de la Antigua Roma
Partes de un teatro